Dziesięcioro przykazań – film włoski z 1945 roku
 Dziesięcioro przykazań – film amerykański z 1956 roku
 Dziesięcioro przykazań – opowieści dla dzieci – animowany serial brytyjski z 1998 roku
 Dziesięcioro przykazań – film amerykański z 2006 roku

Zobacz też 
 Dziesięć przykazań